Tento článek se podrobně zabývá sestavou a zápasy týmu SK Slavia Praha v sezoně 1994 – 1995.

Úspěchy a důležité momenty 
 Vicemistr ligy

Soupiska 
Hráči, jejichž jména jsou zvýrazněna tučně jsou reprezentanty svých zemí

Hráčské statistiky

Související články 
 SK Slavia Praha

Externí odkazy 
 www.slavia.cz

Sezóny SK Slavia Praha
Fotbal v Česku v roce 1994
Fotbal v Česku v roce 1995